Das Malteser-Orchester ist der Musikzug des Malteser Hilfsdienstes und gehört der Diözesangliederung Paderborn an.

Geschichte 
Das Malteser-Orchester wurde durch die gemeinsame Initiative des Stadtorchesters Brackwede und der Malteser Diözesangliederung Paderborn gegründet.

Das Orchester wurde im Jahr 1913 in Bielefeld-Brackwede, Nordrhein-Westfalen gegründet. In den ersten Jahren spielte es als Feuerwehrkapelle Brackwede und wurde ab 1930 zum Kreisfeuerwehrorchester Bielefeld erhoben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Orchester als örtliches Orchester umgewandelt und mit der Stadtwerdung Brackwedes im Jahr 1956 zum Stadtorchester ernannt.

In den Folgejahren konnten u. a. zahlreiche Berufsmusiker als Dirigenten gewonnen werden (Paul Gieske – Heeresmusikkorps Hannover, Manfred Arnold – Semperoper, Rainer Reckling – Heeresmusikkorps Hannover, Heinz Katzmarek – Nordwestdeutsche Philharmonie), wodurch das Orchester einen musikalischen Aufschwung erreichte. Zum 100-jährigen Bestehen fand im Jahr 2013 ein Galakonzert mit dem Musical-Weltstar Deborah Sasson statt.

Im Sommer 2018 erfolgte die Umstrukturierung als Malteser-Orchester mit Sitz in Bielefeld und die Eingliederung in den Malteser Hilfsdienst, welches ein Werk des Malteserordens (SMOM) ist.

Der erste öffentliche Auftritt als Malteser-Orchester erfolgte am 24. Juni 2018 beim Johannisfest in Paderborn unter Anwesenheit von Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das Orchester nahm zudem beim Deutschen Musikfest 2019 in Osnabrück, Niedersachsen teil.

Schirmherrschaft 
Die Schirmherrschaft über das Malteser-Orchester übernahm der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner.

Als musikalischer Protektor konnte Opernsänger und Hollywoodlegende Robert Davi gewonnen werden.

Kooperationen 
Das Malteser-Orchester unterhält folgende musikalische Kooperationen:
 Volksmusikerbund NRW
 Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände

Siehe auch 
 Musikkorps
 THW-Orchester
 Rotkreuz-Orchester

Weblinks 
 Website des Malteser Orchesters

Einzelnachweise 

Verein (Bielefeld)
Malteser Hilfsdienst
Orchester (Nordrhein-Westfalen)
Gegründet 2018
Gegründet 1913